Hans Hedtoft kan henvise til forskellige artikler:

 Hans Hedtoft – tidligere dansk statsminister.
 M/S Hans Hedtoft – dansk polarfartøj som forsvandt på sin jomfrurejse i 1959.